Příjmení Ondrejička/Ondrejičková nosí více významných osobností:

 Anna Ondrejičková (* 1935) – slovenská paleontoložka a vědecká pracovnice
 Erik Ondrejička (* 1964) – slovenský geodet, básník a epigramatik
 Gejza Ondrejička (1903–1982) – slovenský rentgenolog a radioterapeut
 Slavomír Ondrejička (* 1948) – slovenský fotbalista a fotbalový publicista